Garleff Langenbeck ist der Name folgender Personen:

* Garleff Langenbeck (Senator, † 1559) (um 1490–1559), deutscher Politiker 
 Garleff Langenbeck (Oberalter) (1597–1662), deutscher Kaufmann, Politiker und Oberalter